Леони́д Никола́евич Баля́кин (а — ) — советский военно-морской деятель, участник советско-японской войны в должности командира сторожевого корабля «Метель» 1-го дивизиона сторожевых кораблей Владивостокского морского оборонительного района Тихоокеанского флота, капитан-лейтенант.

Герой Советского Союза (), контр-адмирал (7.05.1960).

Биография 

Родился а в деревне Бельково ныне Орехово-Зуевского района Московской области в семье служащего. Русский. Окончил 3 курса Московского энергетического института.

В Военно-Морском Флоте с 1937 года. В 1939 году окончил Военно-морское училище имени М. В. Фрунзе. C сентября 1939 по июль 1940 года — командир БЧ-2 тральщика (ТЩ) «Чека», с июля по ноябрь 1940 года — командир БЧ-1, с ноября 1940 по апрель 1942 года — помощник командира, с апреля 1942 по декабрь 1944 года — командир ТЩ «Параван» охраны водного района (ОВР) главной базы Тихоокеанского флота. С декабря 1944 года по декабрь 1946 года — командир СКР «Метель» Владивостокского МОР ТОФ. Участник советско-японской войны с августа 1945 года.

Командир сторожевого корабля «Метель» (1-й дивизион сторожевых кораблей, Владивостокский морской оборонительный район, Тихоокеанский флот) капитан-лейтенант Леонид Балякин успешно действовал при высадке десанта в порту Сейсин (Чхонджин, Корейская Народно-Демократическая Республика), обеспечив ему артиллерийскую поддержку, а также совместно с экипажами торпедных катеров — при высадке десанта в городе Одэджин.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с японскими милитаристами, капитан-лейтенанту Балякину Леониду Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7133).

После войны Л. Н. Балякин продолжал службу в ВМФ СССР. С декабря 1946 по май 1948 года — командир 1-го дивизиона СКР, с мая 1948 по декабрь 1949 года — эсминца (ЭМ) «Властный», с декабря 1949 по декабрь 1950 года — лидера эсминцев «Тбилиси», с декабря 1950 по апрель 1951 года — 3-го дивизиона ЭМ ТОФ, с апреля 1951 по январь 1955 года — 175-й бригады ЭМ 5-го ВМФ (Тихий океан). В 1956 году окончил Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова (Военная академия Генерального штаба).

Постановлением Совета Министров СССР от 7 мая 1960 года капитану 1-го ранга Балякину Л. Н. присвоено воинское звание контр-адмирал.

С сентября 1956 года по январь 1959 года — военно-морской атташе при посольстве СССР в Индии; в январе — марте 1959 года — в распоряжении ГРУ ГШ ВС СССР; командир экспедиций особого назначения: «ЭОН-68» (март 1959 года — январь 1960 года), «ЭОН-70» (январь 1960 года — январь 1961 года), «ЭОН-71» (январь 1961 года — март 1962 года), «ЭОН» (март 1962 года — февраль 1963 года); с февраля 1963 по август 1964 года — командир военно-морской базы (ВМБ) в Свиноустье (Польша) Балтийского флота; с августа 1964 года по декабрь 1966 года — командир 24-й отдельной бригады ракетных катеров Краснознаменного Балтийского флота; с декабря 1966 по февраль 1970 года — начальник 1-го отдела — заместитель начальника вспомогательного флота и аварийно-спасательной службы ВМФ.

С февраля 1970 по октябрь 1974 года — начальник вспомогательного флота и аварийно-спасательной службы ВМФ СССР. В июле — октябре 1974 года возглавлял боевой поход отряда кораблей советского Военно-Морского Флота по разминированию порта Читтагонг (Бангладеш). С декабря 1974 года контр-адмирал Балякин Л. Н. — в запасе, а затем в отставке.

Жил в городе Москве, был членом ЦК ДОСААФ — заместителем председателя Федерации водно-моторного спорта. Скончался 26 февраля 1981 года.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (14.09.1945)
 Орден Ленина (14.09.1945)
 Два ордена Красного Знамени (1945, 1956)
 Орден Трудового Красного Знамени (1973)
 Три ордена Красной Звезды (1952, 1974, ...)
 Медали СССР
 именное оружие (1965)

Память 
 Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище (участок 9-3).

Примечания

Литература 
 
 
 
 Лурье В. М. Военно-морская разведка СССР (1918— 1960-е гг.). Справочник. СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН», 2009. — 264 с., ил

Ссылки 
  
 Балякин, Леонид Николаевич. Сайт «Память Народа».

Выпускники Высшего военно-морского училища имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова
Моряки Великой Отечественной войны
Участники советско-японской войны (СССР)
Члены КПСС
Похороненные на Кунцевском кладбище